USS Makin Island — кораблі ВМС США, названі на честь атола Макін а архіпелазі Гілберта.

 USS Makin Island (CVE-93) — ескортний авіаносець часів Другої світової війни типу «Касабланка».  На службі протягом 1944-1946 років. 
 USS Makin Island (LHD-8) — універсальний десантний корабель типу «Восп». Збудований у 2009 році. Станом на 2019 рік перебуває на службі.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни